Ятманово — название населённых пунктов в России:

 Ятманово — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Ятманово — деревня в Медведевском районе Марий Эл.